Kriss de Valnor peut signifier :
 Kriss de Valnor, le  tome de la série de bande dessinée Thorgal, de Jean Van Hamme et de Grzegorz Rosiński.
 Les Mondes de Thorgal - Kriss de Valnor, l'une des trois séries parallèles de Thorgal ;
 Kriss de Valnor, l'un des principaux personnages de ces deux séries.